Ко́ршунов — російське прізвище, що походить від назви хижого птаха «коршун» ()

 Коршунов Андрій Володимирович (вершник) (1965), майстер спорту, член президії Федерації кінного спорту Росії
 Коршунов Андрій Володимирович (хокеїст) (1983), захисник
 Коршунов Віктор Іванович (1929) — радянський актор, народний артист СРСР
 Коршунов Дмитро Олександрович (1971) — скульптор
 Коршунов Олександр Вікторович (1954) — радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер, педагог.
 Коршунов Сергій Олександрович (1928—1982) — радянський футболіст і тренер, нападник

 Коршунова Клавдія Олександрівна ( 1984) — російська актриса театру і кіно.
 Коршунова Лариса Володимирівна (14.04.1948 — 12.01.2018) — радянська і українська актриса театру і кіно. Заслужена артистка України.
 Коршунова Тетяна Василівна (нар. 1956) — радянська гребчиха-байдарочниця, виступала за збірну СРСР у 1970-х роках.

Див. також 
 Коршунова — присілок у складі Шатровського району Курганської області, Росія.
Російські прізвища